Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1952, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 2 gesetzte Titelverteidiger Frank Sedgman aus Australien den als Nummer 11 gesetzten US-Amerikaner Gardnar Mulloy im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 72. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1952 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 24. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1952
1952